El topónimo Guijo puede hacer referencia a:

 El Guijo, un municipio español de la provincia de Córdoba, en Andalucía.
 Guijo de Ávila, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Guijo de Coria, un municipio español de la provincia de Cáceres, en Extremadura.
 Guijo de Granadilla, un municipio español de la provincia de Cáceres, en Extremadura.
 Guijo de Galisteo, un municipio español de la provincia de Cáceres, en Extremadura.
 Guijo de Santa Bárbara, un municipio español de la provincia de Cáceres, en Extremadura.